Bubba 'n' Stix
 Karl Stix